Trzeci oraz czwarty konkurs indywidualny w Letnim Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2018 odbyły się we Frenštácie.

Jednocześnie w ramach zawodów został rozegrany memoriał Jiřego Raški.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrała reprezentantka Japonii Sara Takanashi. Kolejne czołowe miejsca za nią zajęły Norweżka Maren Lundby i gorsza od niej o punkt Słowenka Ema Klinec. Dwie z pięciu reprezentantek gospodarzy wywalczyły sobie awans do pierwszej serii konkursowej. Na starcie pojawiły się również dwie reprezentantki Polski, m.in. Anna Twardosz oraz Joanna Kil, lecz obie nie zdołały uzyskać lokaty w czterdziestce dającej awans do głównych zawodów. Aż pięć zawodniczek zostało zdyskwalifikowanych za nieprzepisowy kombinezon, a w tym Amerykanka Samantha Macuga, Japonki Kaori Iwabuchi i Yūka Setō, oraz Kanadyjki Abigail Strate wraz z Natalie Eilers. Zawody w całości odbyły się z osiemnastej platformy startowej.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrała zwyciężczyni kwalifikacji Sara Takanashi. Japonka równymi skokami na 98 i 99 metr uzyskała przewagę ponad punktu nad drugą Maren Lundby, która w drugiej serii na półtora metra zbliżyła się do rekordu obiektu. Trzecie miejsce na podium zajęła Katharina Althaus ze stratą przeszło dziesięciu punktów do drugiego miejsca. W serii drugiej zdyskwalifikowana za nieprzepisowy kombinezon została Austriaczka Eva Pinkelnig. Zawody rozegrane zostały z dwudziestej czwartej oraz z dwudziestej szóstej belki startowej.

Kwalifikacje do drugich zawodów ponownie wygrała Japonka Sara Takanashi, która jako jedyna osiągnęła setny metr. Drugie miejsce zajęła jej rodaczka Yūki Itō gorsza od niej o równe osiem punktów. Trzecie miejsce ze stratą tylko jednej dziesiątej do miejsca drugiego zajęła Norweżka Maren Lundby. Do konkursu głównego z reprezentantek gospodarzy zakwalifikowała się o jedna zawodniczka więcej w porównaniu z pierwszym konkursem. Ponownie żadna z Polek nie wywalczyła awansu do pierwszej serii konkursowej. Słowenka Urša Bogataj została zdyskwalifikowana za nieprzepisowy strój, a Rosjanka Ksienija Kabłukowa nie stawiła się na starcie. Zawody przeprowadzone zostały z belek osiemnastej, dwudziestej oraz dwudziestej drugiej.

Drugi konkurs indywidualny wygrała ponownie Sara Takanashi. Skokami na 98 i 102,5 metra wypracowała sobie przewagę równo ośmiu punktów nad swoją rodaczką Yūki Itō. Trzecie miejsce w zawodach zajęła Norweżka Maren Lundby ze stratą niespełna dziesięciu punktów do zwyciężczyni. Reprezentantka Słowenii Špela Rogelj w pierwszej serii poszybowała na odległość wynoszącą 103 metry co jest nowym rekordem obiektu. Zawody identycznie jak kwalifikacje rozegrane zostały z tych samych platform startowych.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix kobiet we Frenštácie był Jan Baier oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Kontrolą sprzętu zajmowały się Agnieszka Baczkowska oraz Renata Nadarkiewicz.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 17 sierpnia 2018

Pierwszy konkurs indywidualny – 17 sierpnia 2018

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 18 sierpnia 2018

Drugi konkurs indywidualny – 18 sierpnia 2018

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2018
2018 w Czechach